

Personnalités 

 Aliheydar Garayev (1896-1938), révolutionnaire menchevik puis commissaire soviétique ;
 Faradj Garayev (né en 1943), compositeur azerbaïdjanais ;
 Gara Garayev (1918-1982), compositeur soviétique et azerbaïdjanais ;
 Gara Garayev (né en 1992), footballeur azerbaïdjanais.